Franciaország
Saint-Michel, település Aisne megyében
Saint-Michel, település Ariège megyében
Saint-Michel, település Charente megyében
Saint-Michel, település Gers megyében
Saint-Michel, település Haute-Garonne megyében
Saint-Michel, település Hérault megyében
Saint-Michel, település Loiret megyében
Saint-Michel, település Pyrénées-Atlantiques megyében
Saint-Michel, település Tarn-et-Garonne megyében
Saint-Michel, Párizs egyik metróállomása